Shirvington ist der Familienname folgender Personen:

 Jessica Shirvington (* 1979), australische Schriftstellerin 
 Matthew Shirvington (* 1978), australischer Leichtathlet